Статията е посветена на статистиката и рекордите в Купа на европейските шампиони и Шампионската лига. В тази статистика влизат всички сезони, започващи с основаването на Купата на европейските шампиони през 1955 година.

Статистика на участията

По клубове 

Шест клуба са получили купата завинаги, от два – по два пъти:
  „Реал Мадрид“ след 5 победи подред, 1960 год
  „Аякс“ след 3 победи подред, 1973 год
  „Байерн Мюнхен“ след 3 победи подред, 1976 год
  „Милан“ след 5 победи в различни години, 1994 год
  „Ливърпул“ след 5 побед в различни години, 2005 год
  „Байерн Мюнхен“ след 5 побед в различни години, 2013 год
  „Барселона“ след 5 побед в различни години, 2015 год
  „Реал Мадрид“ след 3 победи подред, 2018 год

По страни

По градове

Отбори участници в Купата на европейските шампиони/Шампионската лига 

Отборите отбелязани с удебелен шрифт: преминали Първи кръг в Купата на европейските шампиони, излезли от групите на Шампионската лига.

Рекорди на клубовете

Участие в полуфинали

Бележки

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на УЕФА
 Голмайстори КЕШ/ШЛ